Эрцег — фамилия. Известные носители:

 Эрцег, Зоран (род. 1985) — сербский баскетболист, форвард национальной сборной Сербии.
 Эрцег, Томислав (род. 1971) — хорватский футболист, нападающий.

en:Erceg
hr:Erceg